В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Респу́блике Марша́лловы Острова́ значится 1 наименование (на 2012 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Единственный объект включен в список по культурному критерию. Кроме этого, по состоянию на 2012 год, 3 объекта на территории Маршалловых Островов находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Республика Маршалловы Острова ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 24 апреля 2002 года. Единственный объект, находящийся на территории Маршалловых Островах был занесён в список в 2010 году на 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Маршалловых Островов в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 
 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на Маршалловых Островах

Маршалловы Острова
Маршалловы Острова